

Geografia 
 Francia
 Boult – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Boult-aux-Bois – comune nella regione del Grand Est
 Boult-sur-Suippe – comune nella regione del Grand Est
 Champ-du-Boult – ex comune nella regione della Normandia

Persone 
 Adrian Boult – direttore d'orchestra inglese